Käkisalmi kan syfta på:

 Käkisalmi – en stad i Ryssland, se Kexholm

Se även
 Kexholm (olika betydelser)